Wrigley ist der Name von:

 The Wrigley Company, weltweit größter Hersteller von Kaugummi
 Wrigley Bluffs, Felsenkliffs in der Antarktis
 Wrigley Building, Wolkenkratzer in Chicago
 Wrigley Field, Baseballstadion im Norden von Chicago
 Wrigley (Nordwest-Territorien), Ort in Kanada
 Wrigley & Co., ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Wrigley Gulf, Bucht an der Küste der Antarktis

Wrigley ist der Familienname folgender Personen:

 David Wrigley (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Drew Wrigley, US-amerikanischer Politiker
 Edward Anthony Wrigley (1931–2022), Wirtschaftshistoriker und historischer Demograph
 Henry Wrigley (1892–1987), australischer Air Vice Marshall
 William Wrigley junior (1861–1932), US-amerikanischer Industrieller
 William Wrigley junior II. (* 1963), US-amerikanischer Unternehmer